Соревнования по фигурному катанию на X зимних Олимпийских Играх прошли с 7 по 16 февраля 1968 года в Гренобле (Франция) на искусственном льду Дворца спорта. Спортсмены соревновались в трёх дисциплинах: в мужском и женском одиночном катании и в парах.

Медали

Общий медальный зачёт

Медалисты

Представительство по странам 
Всего в Олимпийских играх приняли участие 96 фигуристов (46 мужчин и 50 женщин) из 17 стран (в скобках указано количество фигуристов от страны):

  (8)
  (7)
  (2)
  (8)
  (2)
  (10)
  (2)
  (1)
  (10)
  (12)
  (5)
  (9)
  (6)
  (1)
  (1)
  (3)
  (5)

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары 

WD — соревнования не закончила.

Факты 
 В соревнованиях по фигурному катанию на X зимних Олимпийских Играх принимали участие спортсмены из Европы, Северной Америки и Азии.
 В соревнованиях по фигурному катанию на X зимних Олимпийских Играх принимали участие рекордное количество фигуристов: 96 спортсменов.
 Самой молодой фигуристкой на Олимпиаде-1968 стала Беатриса Густью из Румынии: ей было на тот момент всего 11 лет и 159 дней.
 Самым возрастным фигуристом на Олимпиаде-1968 стал Олег Протопопов из СССР, выступающий в парном катании с Людмилой Белоусовой: ему было на тот момент 35 лет и 210 дней.
 Немногочисленная спортивная делегация Южной Кореи на X зимних Олимпийских Играх более чем на треть состояла из фигуристов.

Ссылки 

 Результаты на сайте В.Соловьёва 
 Результаты в мужском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в женском одиночном катании на сайте eskatefans.com 
 Результаты в парном катании на сайте eskatefans.com 

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1968
1968 год в фигурном катании
Олимпийские игры